Noce kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Nocé, departementet Orne i regionen Normandie,

Italien 

 Torrente Noce, vattendrag, Trentino-Alto Adige, 
 Noce (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Salerno, 
 Noce (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Bologna, 

Robotskapade Italienförgreningar